Parter je lahko:
 pritličje hiše
 pritlični del v gledališču
 Parter je formalni vrt zgrajen na ravni površini, ki je sestavljena iz podlage za zasaditve, običajno v simetričnih vzorcih, ločenih in povezanih z makadamskimi potmi. Podlag so lahko obrobljene s kamnom ali pristriženo živo mejo in ne sme vsebovati cvetja.
 parter (rokoborba)
 parter (gimnastika)